Вилла Пизани в Стра — крупнейший в области Венеция дворцово-парковый комплекс XVIII века. Построен для Альвизе Пизани (1664—1741), будущего дожа, на берегу канала Бренты (т. н. Ривьера-дель-Брента) в 30 км от Венеции (местечко Стра). В туристических буклетах его называют «венецианским Версалем». Архитекторами выступили Джироламо Фриджимелика и Франческо Мария Прети. 

К шестиколонному портику ведёт водная гладь протоки, по сторонам которой высятся статуи древних героев и богов. Вилла окружена большим хозяйством с конюшнями; для увеселения гуляющих в парке устроен буксусовый лабиринт. В этом лабиринте д'Аннунцио поместил действие одной из частей своего романа «Пламя» (1900).

Почти весь колоссальный дворец с двумя внутренними дворами ныне пустует. С конца XIX века это музей, официально именуемый Museo Nazionale di Villa Pisani. Во времена Наполеона здесь жил его пасынок и наместник, Евгений Богарне. Сохранилась во дворце и спальня самого императора. Необычный для Венето монументальный масштаб палаццо пленил и Муссолини, пригласившего Гитлера для первого знакомства именно на виллу в Стра. 

Над украшением залов виллы работали крупнейшие венецианские фрескисты XVIII века:  Джованни Баттиста Тьеполо, Джироламо Менгоцци-Колонна и Якопо Гуарана. Плафон в главном зале, законченный Тьеполо в 1762 году, перед самым отъездом художника в Мадрид, принадлежит, по словам П. Муратова, к счастливейшим свершениям искусства рококо:
 
В лазоревостях и жемчужностях неба раскидываются исторические триумфы Пизани, соединившие дожей, посланников, адмиралов и полководцев с аллегорическими фигурами всех разновидностей славы и преуспеяния, с невероятными пышностями всевозможных убранств, с улыбками женщин, столь неожиданно глядящих на нас из углов огромной залы и столь же соблазнительных, как сама Венеция.

Ссылки 
Сайт виллы Стра  
 

Дворцово-парковые ансамбли
Дворцы Италии
Музеи провинции Венеция
Дворцы провинции Венеция
Барочная архитектура в Италии
Дворцы, построенные в XVIII веке
Пизани